Sopotnica ist der Name von:

 Sopotnica (Goražde), Dorf in Bosnien-Herzegowina
 Sopotnica (Kakanj), Dorf in Bosnien-Herzegowina
 Sopotnica (Nordmazedonien), Dorf in Nordmazedonien
 Sopotnica (Prijepolje), Dorf in der Opština Prijepolje, Serbien 
 Sopotnica (Gadžin Han), Dorf in der Opština Gadžin Han, Serbien 
 Sopotnica (Slowenien), Dorf in Slowenien